Qızılhacılı – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Qızılhacılı – centro abitato del distretto di Qazax, in Azerbaigian